A Honoria jelentései:

 A Honória keresztnév eredeti alakja;
 Justa Grata Honoria római hercegnő;
 236 Honoria kisbolygó.